Сан Мартин де Болањос има више значења:

 Општина Сан Мартин де Болањос (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Мартин де Болањос (Сан Мартин де Болањос, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику